Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Chthonios, un Géant tué lors de la gigantomachie ;
 Chthonios, un des hommes semés de Thèbes.